Вологдин — русская фамилия.

Известные носители 
 Вологдин, Александр Григорьевич (1896—1971) — советский геолог и палеонтолог, член-корреспондент АН СССР.
 Вологдин, Валентин Петрович (1881—1953) — советский учёный в области высокочастотной техники, член-корреспондент АН СССР. Брат С. П. Вологдина.
 Вологдин, Виктор Петрович (1883—1950) — советский учёный, пионер применения электросварки в судостроении.
 Вологдин, Иван Васильевич (1842—1895) — российский краевед и земский деятель.
 Вологдин, Лев Яковлевич — священник великоустюжского собора, автор «Летописи Устюга Великого».
 Вологдин, Сергей Петрович (1874—1926) — русский металловед. Брат В. П. Вологдина.